Mother o' Mine – film del 1917 diretto da Rupert Julian
 Mother o' Mine – film del 1921 diretto da Fred Niblo